M Разделы списка — Ma, Mc, Me, Mi, Mo, Mu 

 Ma 

 

 Mc 
 или Ronald Leighton McGregor, 1919— 

 Me 

 Mi 

 Mo 

 Mu